Polyméthacrylate de méthyle, polymère thermoplastique transparent, connu dans le langage courant sous son premier nom commercial de Plexiglas
 , drogue stimulante et psychédélique proche de la paraméthoxyamphétamine (PMA)
 , académie de marine marchande aux Philippines